Train of Thought (englisch für „Gedankengang“) steht für:

 Train of Thought, Album von Dream Theater (2003)
 Train of Thought (Mitchel-Forman-Album), Album von Mitchel Forman (1985)
 Train of Thought (Reflection-Eternal-Album), Album von Reflection Eternal (2000)
 Train of Thought (a-ha-Lied), Singleauskopplung aus Hunting High and Low von a-ha (1986)
 Train of Thought (Cher-Lied), Singleauskopplung aus Dark Lady von Cher (1974)